Romy Eggimann est une joueuse suisse de hockey sur glace née le . Elle a remporté la médaille de bronze du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2008-2009 || HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2009-2010 || HC Lugano Ladies-Team || SWHL A|| 18 || 1 || 5|| 6 || 6 ||5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2010-2011 || HC Lugano Ladies-Team || SWHL A|| 20 || 10 || 7 || 17 || 12 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2011-2012 || HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 19 || 13 || 5 || 18 || 12 || 7 || 5 || 2 || 7 || 0
|-
|2012-2013 || HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 20 || 10 || 21 || 31 || 24 || 9 || 3 || 5 || 8 || 4
|-
|2013-2014 || HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 19 || 18 || 11 || 29 || 14 || 6 || 4 || 10 || 14 || 4
|-
|2014-2015 || HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 15 || 15 || 9 || 24 || 6 || 8 || 4 || 5 || 9 || 8
|-
|2015-2016 || HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 19 || 10|| 4 || 14 || 20 || 7 || 4 || 3 || 7 || 6
|-
|2016-2017|| HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 15 || 9 || 9 || 18 || 22 || 7 || 7 || 1 || 8 || 4
|-
|2017-2018|| HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 20 || 20 || 13 || 33 || 28 || 6 || 4 || 4 ||8 || 10
|-
|2018-2019|| HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 20 || 19 || 31 || 50 || 16 || 7 || 4 || 3 || 7 || 6
|-
|2019-2020||  HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 20 || 25 || 10 || 35 || 12 || 5 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
|2020-2021||  HC Lugano Ladies-Team  || SWHL A || 20 || 5 || 7 || 12 || 28 || 8 || 2 || 0 || 2 || 4

|  229 || 156 || 135 || 291 || 200 || 86  || 39 || 35 || 74 || 60

Au niveau international

|-
| 2011 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left"| Septième
|-
| 2012 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 6 || 2 || 2 || 4 || 2|| align="left"| Huitième
|-
| 2013 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 2 || 5 || 7 || 2|| align="left"| Deuxième de Division I
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 1|| 0 || 1 || 0|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"|Sixième
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"|Septième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance en septembre 1995
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014